La Gran Mancha Oscura de Neptuno (Great Dark Spot o simplemente "GDS" en inglés) era una mancha similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Fue detectada en su hemisferio sur en 1989 por la sonda espacial de la NASA llamada Voyager 2. Aunque parecía ser un anticiclón como la mancha de Júpiter, se cree que la Gran Mancha Oscura podría haber sido un hoyo atmosférico al igual que el de la capa de ozono de la Tierra.

Características 

La mancha tenía casi el mismo tamaño que la Tierra y, en apariencia, era muy similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Al principio se creía que era el mismo fenómeno, sin embargo una vista más cercana reveló que se trataba de una oscura depresión en la Atmósfera de Neptuno. 

Los vientos de Neptuno son los más veloces del sistema planetario solar, y alrededor de la gran mancha oscura se llegaron a medir velocidades superiores a los 2.400 km/h (670 m/s) siendo así los más veloces de todo el sistema planetario jamás registrados. Nótese que se trata de velocidades supersónicas y que los vientos más rápidos jamás registrados en la Tierra son del orden de 506 km/h medidos en un tornado F5 en 1999, Oklahoma (EE. UU.).

La mancha oscura podría ser un gran hoyo en la inmensa atmósfera de metano de Neptuno. La gran mancha oscura generaba grandes nubes blancas como los cirros en la Tierra. A diferencia de los cirros de la Tierra, cuyas nubes están formadas de pequeños cristales de hielo, en los cirros de Neptuno, estos están compuestos de pequeños cristales de metano congelado, y se disuelven a partir de las 36 horas, mientras que en la Tierra lo hacen en pocas horas.

Desaparición 
Cuando la gran mancha oscura fue fotografiada nuevamente por el Telescopio espacial Hubble en 1994, esta había desaparecido por completo dejando a los astrónomos con la duda de si fue un hoyo que se cubrió por completo, o si fue una tormenta que terminó.

Véase también 
 Pequeña Mancha Oscura de Neptuno
 Tormenta Dragón
 Gran Mancha Blanca de Saturno

Referencias 

Neptuno
Manchas planetarias
Objetos astronómicos descubiertos en 1989